Bilton ist der Name folgender Orte in England:
 Bilton (East Riding of Yorkshire)
 Bilton (Harrogate)
 Bilton (Northumberland)
 Bilton (Warwickshire)

Bilton ist der Familienname folgender Personen:
 Nick Bilton, britisch-US-amerikanischer Journalist